Fenioux kan syfta på:
 Fenioux, Charente-Maritime
 Fenioux, Deux-Sèvres